Mauersberger ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Mauersberger (1897–1976), deutscher klassischer Philologe
 Christian Mauersberger (* 1995), deutscher Fußballspieler
 Erhard Mauersberger (1903–1982), deutscher Organist und Dirigent
 Gottfried Mauersberger (1931–1994), deutscher Ornithologe
 Heinrich Mauersberger (1909–1982), deutscher Textilingenieur und Erfinder
 Helga Mauersberger (1931–2021), deutsche Journalistin und Filmproduzentin
 Jan Mauersberger (* 1985), deutscher Fußballspieler
 Johann Andreas Mauersberger der Ältere (1649–1693), deutscher evangelischer Theologe, Epigrammatiker, Dichter und Erbauungsschriftsteller
 Konrad Mauersberger (* 1938), deutscher Physiker
 Luise Mauersberger (* 1990), deutsche Volleyballspielerin
 Peter Mauersberger (1928–2007), deutscher Geophysiker und Hydroökologe
 Rudolf Mauersberger (1889–1971), deutscher Komponist und Chorleiter
 Steffen Mauersberger (1953–2000), deutscher Endurosportler
 Uta Mauersberger (* 1952), deutsche Lyrikerin
 Volker Mauersberger (1939–2021), deutscher Journalist und Buchautor